Dvouhra juniorů na French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl 18letý Francouz Luca Van Assche, který zvolil start pouze mezi muži. V úvodním kole kvalifikace podlehl Argentinci Juanovi Manuelu Cerúndolovi.

Vítězem se stal 16letý Francouz a juniorská světová patnáctka Gabriel Debru, který ve finále zdolal stejně starého Belgičana a světovou dvacítku Gillese-Arnauda Baillyho po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Grenobelský tenista získal první grandslamovou trofej a stal se druhým francouzským šampionem v řadě.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2022
Dvouhra juniorů